, точнее поздний старояпонский — период развития японского языка эпохи Хэйан — между 794 и 1185. Японский язык предыдущего периода считается старояпонским. Классический японский язык лёг в основу литературного языка Японии до 1945 г. — бунго.

Общая характеристика 

Ещё в старояпонском языке были переняты китайская письменность и система иероглифов для передачи японских текстов, в классический же период были добавлены новые способы письма — азбуки хирагана и катакана. Появление фонетических азбук привело к существенному упрощению письма и дало толчок развитию чисто японского литературного языка, далее последовал бурный расцвет японской литературы, появились такие произведения, как Гэндзи-моногатари, Исэ-моногатари и др.

Фонемы 
Следующие фонетические особенности характеризуют этот период:
 Преназализованные согласные перешли в звонкие.
 Возникли долгие гласные и закрытые слоги.
 Некоторые согласные в определённых случаях перестали произноситься.
 Изменилась мелодия и соответственно ритмическая структура языка, основной единицей ритма стал не слог, а мора — единица ритма, соответствующая короткой гласной.

Изменилась система слогов, вместо 88 базовых слогов возникла система из 66 слогов:

В результате этих изменений старая слоговая система дзёдай токусю канадзукай ()
потеряла актуальность, исчезло различие между двумя типами гласных «i», «e» и «o» — этот процесс начался в конце начале классического периода, а к концу периода разница в произношении гласных исчезла окончательно. Последними утраченными фонемами стали /ko1/ и /ko2/.

В течение X столетия /e/ и /ye/ слились в /e/, а в XI столетии /o/ и /wo/ слились в /o/.

Фонетика

Гласные 

 /a/: [a]
 /i/: [i]
 /u/: [u]
 /e/: [je]
 /o/: [wo]

Согласные

/k, g/ 

/k, g/: [k, g]

/s, z/ 
К этой группе согласных относят [s, z], [ts, dz] и []. Произношение варьируется в зависимости от последующего гласного звука, как и в современном японском.

/t, d/ 

/t, d/: [t, d]

/n/ 

/n/: [n]

/h/ 
/h/ продолжает отражать звук [] . В XI веке возникло исключение: интервокальное /h/ стало передавать [].

/m/ 

/m/: [m]

/y/ 

/y/: [j]

/r/ 

/r/: [r]

/w/ 

/w/: [w]

Система слогов

Грамматика

Глаголы 
Классический японский включает все восемь типов спряжений старояпонского и один новый тип: нижний моноряд (下一段).

Спряжения

Корни, базирующиеся на гласные и на согласные 
Глаголы верхнего моноряда обладают корнем, оканчивающимся на гласную. Остальные восемь спряжений глагола оканчиваются на согласные.

Неправильные глаголы 
Несколько глаголов относятся к неправильным спряжениям.
 Неправильные К-формы (カ変) k- «приходить»
 Неправильные С-формы (サ変) s- «делать»
 Неправильные Н-формы (ナ変) sin- «умирать» in- «ходить, умирать»
 Неправильные Р-формы (ラ変) ar- «быть», wor- «быть»

Неправильные классы спряжений именуется по согласной в конце корня.

Прилагательные 
В классическом языке используется два класса прилагательных — регулярные и неправильные.

Регулярные прилагательные делятся на два подтипа — те, которые в форме наречия (連用形) заканчиваются на -ku, и те, которые заканчиваются на -siku. Они определяют следующие два спряжения:

Формы -kar- и -sikar- — производные от глагола ar- «быть». В этих формах добавляется суффикс ar- в спряжениях -ku и -siku. Данное спряжение строится аналогично неправильным Р-формам глаголов на ar-. При этом -ua- упрощается в -a-.

Существительное, образованное от прилагательного, вместо оригинального nar- получает новую форму tar-:

Формы nar- и tar- имеют общую этимологию. Форма nar- возникла от соединения частицы ni и Р-формы неправильного глагола ar- «быть»: ni + ar- > nar-. Форма tar- возникла от соединения частицы условия «to» и Р-формы неправильного глагола ar- «быть»: to + ar- > tar-. То есть, обе формы происходят от глагола «быть» ar-.

Система письма 
В классическом японском использовались три системы письма — поначалу манъёгана, в которой китайские иероглифы использовались также фонетически, а потом хирагана и катакана, в которых система фонетических иероглифов приобрела упрощённые формы.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

История японского языка